Al citar a Marsias podemos estar refiriéndonos a:

 Marsias, personaje mitológico.
 Marsias de Filipo, historiador griego.
 Marsias de Pela, historiador griego del siglo IV.
 Marsías, antiguo río de Siria.

Enlaces externos 

 Textos sobre el personaje mítico y sobre los ríos; en el Proyecto Perseus.